

Sigle 
Network Service Provider

Codici 
nsp – codice ISO 639-3 della lingua dei segni nepalese